Luxemburgs spårväg kan avse:
Luxemburgs spårväg (1875–1964)
Luxemburgs nya spårväg 2017-
Minettstram 1927–1956